Cratoavis es un género monotípico de ave enantiornita procedente de Brasil. Data del Cretácico Inferior (Aptiano tardío 125.45 – 112.6 Ma.). La especie tipo, Cratoavis carensis, consiste de un esqueleto articulado con plumas adheridas, tejido muscular y rastros de piel; es el primer ejemplar de ave cretácica, descubierto en Sudamérica, con esqueleto casi completo, y extendió el registro de aves mesozoicas sudamericanas hasta el Cretácico Inferior.

Etimología 
El nombre del género Cratoavis significa “Ave de Crato”, en honor al yacimiento donde fue hallado, y el nombre de la especie C. carensis es en referencia al estado de Ceará, donde se localiza la formación Crato.

Preservación 
Cratoavis carensis fue descubierto en la formación Crato, sección de la formación geológica Santana (Ceará, Brasil), que son yacimientos de tipo Lagerstätte (localidades con grados de preservación excepcionales). El ejemplar de C. carensis incluye un esqueleto bastante completo y articulado, plumas preservadas, algunos parches de piel y fibras musculares. Los estratos donde se encuentra evidencian un ambiente lacustre de aguas lenticas: sedimentos de arcilla junto a restos fósiles de plantas, peces e insectos. La química sugiere que las aguas eran alcalinas e hipersalinas; el hallarse en un ambiente lentico, más la química del agua y los sedimentos, son factores que permitieron la preservación del fósil.

Anatomía 
Se caracteriza por poseer estructuras esqueléticas más delgadas que en otras aves enantiornitas: Un hueso coracoides más grácil, tarsometatarso grácil con los huesos metatarsales presionados uno a otro, carpometacarpo alargado y grácil, entre otros detalles del esqueleto. Las plumas de la cola son muy largas, hasta un 30% más largas que la longitud total del cuerpo, aunque otras enantiornitas también presentan colas largas (como Confuciusornis), sin embargo son más cortas que en Cratoavis.

Referencias 
 

Enantiornithes
Aves extintas de América
Aves del Cretácico